Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2022 vond plaats van donderdag 28 april tot en met zaterdag 7 mei 2022 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de 21e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2022. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Aryna Sabalenka was het derde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een schouderblessure.

Het achtste reekshoofd, Ons Jabeur uit Tunesië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als twaalfde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets. Jabeur wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Madrid op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won € 1.041.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen was als lucky loser tot het toernooi toegelaten, maar zij verloor meteen in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková had de eerste, wegens een hard­nekkige elleboog­blessure, zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Siniaková speelde samen met Leylah Fernandez – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Storm Sanders en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Desirae Krawczyk en Demi Schuurs.

Het als tweede geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Desirae Krawczyk en Demi Schuurs in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Mexicaanse Olmos drie.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Sara Sorribes Tormo (Spanje) – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Kimberley Zimmermann en Katarzyna Piter (Polen) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Finaliste Demi Schuurs was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Madrid 2022
Madrid